Мерда — старинная рыболовная пошлинная единица.
 Мерда, Шарль-Андре (1773—1812) — французский полковник, деятель Революции и Первой империи.

Примечания